У́лица Гайда́ра, у́лица Арка́дия Гайда́ра — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Аркадия Гайдара, советского детского писателя.

Россия 
 Улица Гайдара — улица в Абакане.
 Улица Гайдара — улица в Апатитах.
 Улица Гайдара — улица в Архангельске.
 Улица Гайдара — улица в Вельске.
 Улица Гайдара — улица в Калининграде.
 Улица Гайдара — улица в Кисловодске.
 Улица Гайдара — улица в Красноярске.
 Улица Гайдара — улица в Курске.
 Улица Гайдара — улица в Ливнах.
 В Липецке:
 Улица Гайдара; 
 Улица Гайдара — прежнее (в 1957—1964 гг.) название улицы Монтажников.
 Улица Аркадия Гайдара — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Гайдара — улица в Новосибирске.
 Улица Гайдара — улица в Орле.
 Улица Аркадия Гайдара — улица в Перми.
 Улица Гайдара — улица в Подольске.
 Улица Гайдара — улица в Рязани.
 Улица Гайдара — улица в Салавате.
 Улица Гайдара — улица в Самаре.
 Улица Гайдара — улица в Саранске.
 Улица Гайдара — улица в Севастополе.
 Улица Гайдара — улица в Северодвинске.
 Улица Аркадия Гайдара — улица в Чебоксарах.
 Улица Гайдара — улица в Бабаеве
 Улица Гайдара — улица в Твери.
 Улица Гайдара — улица в Уфе.
 Улица Гайдара — улица в Тевризе.
 Улица Гайдара — улица в Хабаровске.
 Улица Гайдара — улица в Чите.

Украина 
 Улица Гайдара — прежнее название улицы Дмитрия Марковича в Днепре.
 Улица Гайдара — улица в Донецке.
 Улица Гайдара — прежнее название улицы семьи Праховых в Киеве.
 Улица Гайдара — прежнее название улицы Ивана и Юрия Лип в Одессе.
 Улица Гайдара — прежнее название улицы Евгения Сверстюка в Полтаве.
 Улица Гайдара — прежнее название улицы Петра Сагайдачного в Скадовске.
 Улица Гайдара — прежнее название Родниковой улицы в Сумах.
 Улица Гайдара — прежнее название улицы Якова Гальчевского в Хмельницком.
 Улица Гайдара — прежнее название улицы Героев Майдана в Черкассах.

Казахстан 
 Улица Гайдара — улица в Алма-Ате.